Olaszország
Appiano Gentile, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Appiano sulla Strada del Vino, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében

Más
Appiano József, nagykereskedő-iparos, gazdaságfejlesztő, Pest polgármestere